Быстров, Владимир:
 Быстров, Владимир Викторович (род. 1942) — советский футболист.
 Быстров, Владимир Сергеевич (род. 1984) — российский футболист.
 Быстров, Владимир Фёдорович (1935—1990) — биофизик.